AOT peut désigner :
 Autorité organisatrice de transports ;
 Autorisation d'occupation temporaire ;
  ;
 :en:Transport Oiler, selon la liste des codes des immatriculations des navires de l'US Navy ;
 Alcatel One Touch ;
 Attack On Titan, titre anglais du manga L'Attaque des Titans.

Voir aussi 
 AOT 40, seuil de tolérance de concentration d'ozone
 Compilation AOT, type de compilation en avance qui se dit en anglais ahead-of-time est abrégé par le sigle AOT